Oak Ridge (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Oak Ridge (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Oak Ridge (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Oak Ridge (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Oak Ridge (Tennessee), ciutat dels Estats Units a l'estat de Tennessee.